Jméno a příjmení Jindřich Dvořák má více nositelů:

 Jindřich Dvořák (fotbalista) (* 1953) – český fotbalista
 Jindřich Dvořák (politik) (1840–1904) – český novinář a politik